White City kan syfta på:

Geografi

Kanada 

 White City, Saskatchewan, ort, 
 White City (tunnelbanestation) – en tunnelbanestation

Storbritannien 

 White City, London – ett distrikt i London

USA 

 White City, Florida, Saint Lucie County, 
 White City, Illinois, Macoupin County, 
 White City, Kansas, ort, Morris County, 
 White City, Oregon, Jackson County, 
 White City, Utah, Salt Lake County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar